Forsaken eller The Forsaken kan henvise til flere ting:
Spil
 Forsaken (computerspil), et FPS á la Descent
 Forsaken, en serie af World of Warcraft-machinima produceret af Edgeworks Entertainment
 The Forsaken (Warcraft), en udød faktion i Warcraft-spiluniverset
 Werewolf: The Forsaken, et rollespil udgivet af White Wolf, Inc.
 Forsaken Fortress, et dungeon i The Legend of Zelda: The Wind Waker

Litteratur
 Forsaken (Wheel of Time), en gruppe figurer fra fantasyserien Wheel of Time
 The Forsaken Inn, en kro fra J.R.R. Tolkiens univers

Tv og film
 "Forsaken", den 18. episode af sjette sæson af Stargate SG-1
 "The Forsaken" (Star Trek: Deep Space Nine), den 17. episode af første sæson af Star Trek: Deep Space Nine
 The Forsaken (film), en horror/thriller film fra 2001 med Brendan Fehr og Kerr Smith
 The Prophecy: Forsaken, den seneste film i The Prophecy-serien

Musik
 The Forsaken (album), et album af unblack metal-bandet Antestor
 "Forsaken", en sang af Dream Theater fra albummet Systematic Chaos
 "Forsaken", en sang af Jonathan Davis fra soundtracket Queen of the Damned
 "Forsaken", en sang af As I Lay Dying fra albummet An Ocean Between Us
 "Forsaken", en sang af VNV Nation fra albummet Praise the Fallen
 "Forsaken", en sang af Within Temptation fra albummet The Silent Force

